Јагода Калопер (Загреб, 19. јун 1947 — Беч, 1. октобар 2016) била је југословенска и хрватска  филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1965. || Кључ || Вера (сегмент „Дуга Улица”)
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак || Рајка
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата || Наташа
|-
| 1969. || Адам и Ева || Девојка
|-
| 1969. || Плави свијет || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Лисице || Вишња
|-
| 1971. || Балада о свирепом || Миља
|-
| 1971. || Мистерије организма || Јагода
|-
| 1971. || Нокаут || /
|-
| 1971. || Фабијен || /
|-
| 1971. || Апотекарица || /
|-
| 1974. || Куд пукло да пукло || Јагода
|-
| 1975. || Кућа || Сека
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака || Рената (као Јагода Тајдер Калопер)
|-
| 1979. || Трофеј || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Шпијунска веза || /
|-
| 1980. || Понедјељак || Ана Вранић
|-
| 1981. || Само једном се љуби || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1997. || Мондо Бобо || /
|-
| 1998. || Заваравање || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Холдинг || /
|-
| 2004. || Дружба Исусова || Забављачица Сефард
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || Срећан рођендан Марија || Марија
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1947.
Умрли 2016.
Југословенски глумци
Загрепчани
Добитници награде Златна арена
Добитнице награде Царица Теодора